Denis Andreïevitch Tolpeko - en russe:  - (né le  à Moscou en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie 
En 2001, il débute en senior avec l'équipe réserve du Vitiaz Podolsk dans la Pervaïa Liga, le troisième niveau russe. Il est choisi en quarante-septième position lors de la sélection européenne 2003 de la Ligue canadienne de hockey par les Thunderbirds de Seattle. Il part alors en Amérique du Nord et évolue trois saisons dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Le , il signe un contrat avec les Flyers de Philadelphie. Il passe professionnel avec leur club ferme des Phantoms de Philadelphie de la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Flyers chez les Flames de Calgary. Il marque son premier but et sa première assistance le  face aux Rangers de New York. Il revient en Russie en 2008. Il remporte la Coupe Gagarine 2012 et 2013 avec l'OHK Dinamo.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002|| Vitiaz Podolsk 2|| Pervaïa Liga || 34|| 16|| 9|| 25|| 79|| || || || ||
|-
| 2002-2003|| Vitiaz Podolsk || Vyschaïa Liga || 22|| 1|| 2|| 3|| 6|| || || || ||
|-
| 2003-2004|| Thunderbirds de Seattle|| LHOu|| 72|| 13|| 16|| 29|| 63|| || || || ||
|-
| 2004-2005|| Thunderbirds de Seattle || LHOu || 54|| 13|| 18|| 31|| 48|| 12|| 1|| 0|| 1|| 10
|-
| 2005-2006|| Pats de Regina|| LHOu || 53|| 20|| 31|| 51|| 66|| 6|| 0|| 4|| 4|| 16
|-
| 2006-2007|| Phantoms de Philadelphie|| LAH|| 58|| 11|| 19|| 30|| 58|| || || || ||
|-
| 2007-2008|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 26|| 1|| 5|| 6|| 24|| || || || ||
|-
| 2007-2008|| Phantoms de Philadelphie || LAH|| 24|| 8|| 9|| 17|| 26|| || || || ||
|-
| 2008-2009|| HK Dinamo Moscou || KHL|| 42|| 3|| 13|| 16|| 42|| 11|| 2|| 1|| 3|| 36
|-
| 2009-2010|| HK Dinamo Moscou || KHL || 24|| 2|| 2|| 4|| 32|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2010-2011|| OHK Dinamo || KHL|| 33|| 8|| 7|| 15|| 26|| || || || ||
|-
| 2011-2012|| OHK Dinamo || KHL|| 35|| 6|| 4|| 10|| 33|| 9|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2012-2013 || Dinamo Balachikha || VHL || 3|| 3|| 0|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || OHK Dinamo || KHL|| 27|| 5|| 5|| 10|| 27|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 38|| 5|| 5|| 10|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 7|| 0|| 1|| 1|| 0|| 4|| 0|| 2|| 2|| 14
|-
| 2014-2015 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 54|| 10|| 8|| 18|| 36|| 5|| 0|| 0||0 || 2
|-
| 2015-2016 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Amour Khabarovsk || KHL || 35|| 4|| 6|| 10|| 15|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HK Sotchi || KHL || 31|| 2|| 5|| 7 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HK Spartak Moscou || KHL || 15|| 2|| 1|| 3|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HK Spartak Moscou || KHL || 4|| 0|| 1 || 1|| 4|| - || - || - || - || -

| 26|| 1|| 5|| 6|| 24|| || || || ||

Références 

Naissance le 29 janvier 1985
Naissance à Moscou
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur des Thunderbirds de Seattle
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur du HK Vitiaz
Joueur des Pats de Regina
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du HK MVD
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du HK Sotchi
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Naissance en RSFS de Russie
Champion de la Coupe Gagarine